Tvilling har flere betydninger:
 Tvilling – en person der sammen med sin bror eller søster er resultatet af en dobbelt graviditet.
 Tvilling (film) – en dansk film fra 2003.
 Tvillingerne – et stjernebillede.
 Tvillingerne (stjernetegn) – et astrologisk stjernetegn; en person der er født i tegnet, kaldes undertiden en tvilling.
 Tvilling - Fra 2021 kunstnernavn for den danske sanger og sangskriver Jon Nørgaard

Se også
 I Tvillingernes tegn – en dansk film fra 1975.
 Tvillingeparadokset – en enægget tvilling der i lang tid rejser nær lysets hastighed, vil være yngre end sin bror, når han vender tilbage til Jorden.